Харчо́ (, дзрохис хорци харшот — говяжий суп) — национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и тклапи или кислым соусом ткемали.

Суп очень пряный, острый, с обилием чеснока и зелени (прежде всего, кинзы) и намного гуще, чем прочие супы, к которым применяется правило «в супе должна быть половина жидкости». Существует даже радикальная точка зрения: «настоящий харчо — это не суп, а напоминающее по текстуре карри полноценное горячее блюдо».

Характерным отличительным признаком этого национального грузинского блюда от других мясных супов является использование при приготовлении только говядины (в основном грудинки, или, реже, рульки), сливы ткемали и тёртых грецких орехов. По «классическому» рецепту эти три компонента нельзя убрать из блюда или заменить другими. И хотя часто, при указании рецепта харчо, конкретизируют, какой местности Грузии принадлежит рецепт (есть супы-харчо по-грузински, по-мегрельски и т. д.), но его суть — острый говяжий суп с тклапи и орехами, остается неизменной.

Однако в обыденной кухне допускается замена тклапи (кусок которого отламывают от его огромного коржа — лавашана, размачивают и добавляют в харчо, или другие блюда; в рецептах харчо часто можно встретить — «тклапи, кусок как ладонь») на свежую алычу, соус ткемали, гранатовый сок или помидоры и томат-пасту.

Суп харчо стал популярным блюдом в советских столовых и в домашней кухне на Кубани.

Харчо определило название юморески Григория Горина «Хочу харчо!».

Примечания

Литература 
 
 
 

Грузинские супы
Грузинская кухня
Блюда из говядины
Советская кухня